Příjmení Menzel nebo Menzl nosí více různých osobností:

příjmení
 Adolf von Menzel (1815–1905) – německý historický a realistický malíř druhé poloviny 19. století
 Donald Howard Menzel (1901–1976) – americký astrofyzik
 Ewald Menzl (1908-???) – československý bobista, olympionik
 Filip Menzel (* 1970) – český herec, režisér, malíř
 Gottfried Menzel (1798–1879) – českoněmecký katolický kněz a přírodovědec
 Idina Menzel (* 1971) – americká herečka, zpěvačka a textařka
 Jiří Menzel (1938–2020) – český herec, režisér, spisovatel a pedagog
 Josef Menzel (1901–1975) – český novinář, překladatel, autor dětských knih
 Ladislav Menzel (1929–1978) – český filosof, žák Jana Patočky
 Roderich Menzel (1907–1987) – československý a německý tenista a spisovatel

názvy
 Menzel (kráter) – impaktní kráter na přivrácené straně Měsíce

podobné příjmení
 Mencl

Reference 

Německá příjmení
Česká příjmení